Het tennistoernooi Australian Open werd in 1990 bij de mannen voor de 78e keer gehouden. De als eerste geplaatste Tsjechoslowaak Ivan Lendl won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de als derde geplaatste Zweed Stefan Edberg met 4-6, 7-6 en 5-2 (opgave) te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler bereikte.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe link 
 Toernooischema Australian Open 1990, mannenenkelspel

Australian Open
ITF-toernooi in 1990